Гро-Шаста́н, Ґро-Шастан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Ліможа, 19 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 168,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гро-Шастан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гро-Шастан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез